Dit is een lijst van planetoïden 101001-101100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101001 - || 1998 QD46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101002 - || 1998 QE46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101003 - || 1998 QW46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101004 - || 1998 QY46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101005 - || 1998 QD47 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101006 - || 1998 QG47 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101007 - || 1998 QM48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101008 - || 1998 QO48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101009 - || 1998 QQ48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101010 - || 1998 QX48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101011 - || 1998 QS49 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101012 - || 1998 QJ50 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101013 - || 1998 QV52 || 20 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101014 - || 1998 QL54 || 27 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101015 - || 1998 QE55 || 27 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101016 - || 1998 QP55 || 26 augustus 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101017 - || 1998 QR56 || 30 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101018 - || 1998 QB57 || 30 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101019 - || 1998 QQ57 || 30 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101020 - || 1998 QF59 || 26 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101021 - || 1998 QR59 || 26 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101022 - || 1998 QA60 || 26 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101023 - || 1998 QB61 || 23 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101024 - || 1998 QO61 || 29 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101025 - || 1998 QJ63 || 30 augustus 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 101026 - || 1998 QT63 || 30 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101027 - || 1998 QL71 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101028 - || 1998 QZ74 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101029 - || 1998 QJ75 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101030 - || 1998 QF76 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101031 - || 1998 QU76 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101032 - || 1998 QM80 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101033 - || 1998 QR82 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101034 - || 1998 QT82 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101035 - || 1998 QL83 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101036 - || 1998 QF87 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101037 - || 1998 QX90 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101038 - || 1998 QA96 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101039 - || 1998 QM97 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101040 - || 1998 QJ98 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101041 - || 1998 QV98 || 31 augustus 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 101042 - || 1998 QN99 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101043 - || 1998 QP99 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101044 - || 1998 QU99 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101045 - || 1998 QN100 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101046 - || 1998 QQ100 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101047 - || 1998 QU100 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101048 - || 1998 QM101 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101049 - || 1998 QD105 || 25 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101050 - || 1998 QM105 || 25 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101051 - || 1998 QK106 || 25 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101052 - || 1998 QK109 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101053 - || 1998 QN110 || 26 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101054 - || 1998 QP110 || 26 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101055 - || 1998 RL || 1 september 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101056 - || 1998 RF1 || 10 september 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 101057 - || 1998 RD3 || 15 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101058 - || 1998 RN3 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101059 - || 1998 RR3 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101060 - || 1998 RE4 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101061 - || 1998 RL4 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101062 - || 1998 RF5 || 15 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101063 - || 1998 RB6 || 14 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101064 - || 1998 RG8 || 12 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101065 - || 1998 RV11 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101066 - || 1998 RP13 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101067 - || 1998 RJ14 || 14 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101068 - || 1998 RO14 || 14 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101069 - || 1998 RX14 || 15 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101070 - || 1998 RY15 || 14 september 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101071 - || 1998 RE17 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101072 - || 1998 RN18 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101073 - || 1998 RU18 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101074 - || 1998 RY19 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101075 - || 1998 RN20 || 13 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101076 - || 1998 RM21 || 15 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101077 - || 1998 RH22 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101078 - || 1998 RF24 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101079 - || 1998 RW24 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101080 - || 1998 RB25 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101081 - || 1998 RU25 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101082 - || 1998 RO26 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101083 - || 1998 RK27 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101084 - || 1998 RV28 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101085 - || 1998 RL29 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101086 - || 1998 RG31 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101087 - || 1998 RC32 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101088 - || 1998 RD32 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101089 - || 1998 RR32 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101090 - || 1998 RG33 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101091 - || 1998 RW33 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101092 - || 1998 RE35 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101093 - || 1998 RE36 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101094 - || 1998 RJ36 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101095 - || 1998 RX36 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101096 - || 1998 RL37 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101097 - || 1998 RB39 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101098 - || 1998 RG39 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101099 - || 1998 RK41 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101100 - || 1998 RM41 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten